Акалупин Владимир Алексеевич (25 января 1946 — 3 июня 1982, гор. Красногорск, Московская область) — советский игрок в хоккей с мячом, позиция — защитник.

Биография 
Тренер — Н. Ф. Попов (играющий главный тренер в сезоне 1965/1966).

Выступал за «Зоркий» (Красногорск) в официальном составе команды в Чемпионате СССР по хоккею с мячом 1966/1967 и 1967/1968. С сезона 1967/1968 «Зоркий» участвует в Высшей лиге чемпионатов СССР и России.

Был судим.

Погиб (покончил жизнь самоубийством) 3 июня 1982 года.

Похоронен на Павшинском кладбище гор. Красногорск.

Ссылки 
http://sport-strana.ru/akalupin-vladimir-alekseevich/ 

http://xn----7sbb6acutmle6l.xn--p1ai/find/?id=500373590 

Хоккеисты с мячом СССР
Игроки КХМ «Зоркий»
КХМ «Зоркий»
Похороненные в Красногорске